Muzmapa — українське музичне медіа, присвячене здебільшого незалежній та альтернативній музиці. Створена студентами інституту журналістики Сергієм Вороновим, Максимом Сердюком та Філом Пухаревим наприкінці 2014 року, Muzmapa стала майданчиком, який, спільно з порталами LiRoom та Comma допоміг розвинутися «новій українській музиці» помайданної епохи. У видання на волонтерських засадах дописувала більшість найважливіших українських музичних критиків 2010-х.

Видання припинило своє існування у 2018 році. Частина редакції Muzmapa долучилася до створення нового музичного журналу Слух, який став більш популярною інкарнацією Muzmapa.

Див. також 
 СЛУХ

Примітки

Джерела 
 
  (Anchor)

Посилання 
 

Інтернет-ЗМІ України
Музичні сайти